Partito Progressista Popolare, o Partito Progressista del Popolo, è un nome usato da partiti politici di vari Stati in diversi periodi storici.

Partito Progressista del Popolo – attivo in Gambia dal 1959
Partito Progressista Popolare – attivo in Germania dal 1910 al 1918
Partito Progressista del Popolo – attivo in Ghana
Partito Progressista del Popolo – attivo in Guyana dal 1950
Partito Progressista del Popolo – attivo in Malaysia dal 1953
Partito Progressista del Popolo – attivo a Saint Lucia dal 1950 al 1964
Partito Progressista del Popolo – attivo nelle Vanuatu dal 2001
Partito del Progresso del Popolo è inoltre il nome di un partito politico attivo in Papua Nuova Guinea dal 1968

Pagine correlate 
 Partito Progressista
 Partito Popolare